Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 44 спортсменки из 31 страны.

Все три обладательницы медалей Игр 2000 года в Сиднее в этой дисциплине не принимали участие в текущих играх.

Китаянка Ду Ли на дебютных для себя Олимпийских играх завоевала свою первую золотую медаль.

Россиянка Любовь Галкина завоевала серебряную медаль. Четыре года назад на играх в Сиднее Галкина в этой дисциплине осталась четвёртой, тогда для попадания в тройку ей не хватило всего 0,5 балла. В квалификации турнира Галкина установила новый олимпийский рекорд.

Чешская спортсменка Катержина Куркова завоевала бронзовую медаль.

Финальный раунд прошёл в очень упорной борьбе. Перед последним выстрелом лидировала Галкина, опережая китаянку на 0,4 очка. Но в последнем выстреле Ду Ли набрала 10,6 очков, а россиянка только 9,7 (худший выстрел Галкиной в финале). По сумме всех выстрелов Ду Ли на 0,5 балла опередила Галкину и на 0,9 Куркову.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 

В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 4 серии по 10 выстрелов. В финал прошли 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсменки выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт